Загорцы () — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 143 человека. Почтовый индекс — 30213. Телефонный код — 3841. Занимает площадь 0,082 км². Код КОАТУУ — 6820384003.

Местный совет 
30213, Хмельницкая обл., Белогорский р-н, с. Йосиповцы, ул. Пещаная, 4

Примечания

Ссылки 
 Загорцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Белогорского района (Хмельницкая область)